Sandjak of Sanjak heeft de volgende betekenissen:
 Sandjak (gebiedsnaam), een bestuurlijke eenheid in het Osmaanse Rijk.
 Sandjak (Servië en Montenegro), een gebied in Servië en Montenegro, tot 1912 de sandjak Novi Pazar van het Ottomaanse Rijk.